9-й чемпионат мира по лёгкой атлетике среди юниоров проходил с 16 по 21 июля 2002 года на Национальном стадионе в Кингстоне (Ямайка). В соревнованиях, согласно правилам, могли принимать участие спортсмены 1983 года рождения и моложе.

На старт в 43 дисциплинах чемпионата вышли 1069 легкоатлетов из 159 стран мира, из них 630 мужчин и 439 женщин.

Призёры 
Сокращения: WJR — мировой рекорд среди юниоров | AJR — континентальный рекорд среди юниоров | NJR — национальный рекорд среди юниоров | CR — рекорд чемпионата.

Курсивом выделены участники, выступавшие за эстафетные команды только в предварительных забегах.

Юниоры

Юниорки

Медальный зачёт 
Медали в 43 дисциплинах лёгкой атлетики завоевали представители 37 стран-участниц.

Примечания

Ссылки 
 
 

Лёгкая атлетика
2002
Лёгкая атлетика
Международные соревнования по лёгкой атлетике на Ямайке
Международные спортивные соревнования в Кингстоне (Ямайка)